1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego – oddział artylerii przeciwlotniczej okresu II RP
 1 Darnicki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – oddział artylerii przeciwlotniczej ludowego Wojska Polskiego
 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (PSZ) – oddział artylerii przeciwlotniczej PSZ na Zachodzie (1 DPanc)